Бурдо може да се односи на:

 Бурдо (Дром), насељено место у Француској, у департману Дром
 Бурдо (Савоја), насељено место у Француској, у департману Савоја